Androlaelaps är ett släkte av spindeldjur. Androlaelaps ingår i familjen Laelapidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Androlaelaps